1959 Голяма награда на Нидерландия е 5-о за Голямата награда на Нидерландия и трети кръг от сезон 1959 във Формула 1, провежда се на 31 май 1959 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия